Ви́ктор Сиде́льников:
 Сидельников, Виктор Владимирович (род. 1963) — советский и российский волейболист и тренер.
 Сидельников, Виктор Михайлович (1928—1997) — украинский педиатр.